Жизнь с идиотом:
 Жизнь с идиотом (рассказ) — рассказ Виктора Ерофеева.
 Жизнь с идиотом (фильм) — фильм по рассказу Виктора Ерофеева.
 Жизнь с идиотом — опера Альфреда Шнитке по рассказу Виктора Ерофеева.